św. Nicetas Got (zm. ok. 372) – męczennik
 św. Nicetas z Remezjany (zm. po 414) – Ojciec Kościoła, biskup Remezjany